André Bisson (1884-1967), dramaturge français ;
 André Bisson (1929-2019), gestionnaire et professeur québécois.